Ark van Noach (schip, 2006)
 Ark van Noach (schip, 2012)